Baureihe 403 steht für:

* Peugeot 403
 Unimog 403